Schwager steht für:

 ein Verwandtschaftsverhältnis, siehe Schwägerschaft
 Schwager, früher für Postillon, Gespannführer einer Postkutsche
 Schwager (Chile), Bezirk der Gemeinde Coronel, Region Biobío

Schwager ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Schwager, Schweizer Orientierungsläufer
 Andra Schwager (* 1978), deutsche Basketballspielerin
 Christoph Schwager (* 1957), Schweizer Theaterschaffender und Theologe
 Conrad Schwager (1837–1891), böhmisch-deutscher Mikropaläontologe und Geologe
 Dietmar Schwager (1940–2018), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Dominik Schwager (* 1976), deutscher Rennfahrer
 Federico Schwager (1823–1892), chilenischer Bergbauunternehmer
 Franz Schwager (1945–2018), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Friedrich Schwager (1876–1929), deutscher Missionswissenschaftler
 Fritz Schwager (1866–1903), deutscher Architekt, siehe Else Müller-Kaempff
 Fritz Schwager (1913–1966), österreichischer Politiker (KPÖ) und Parteifunktionär (SED)
 Georg Franz Xaver Schwager (* 1963), deutscher Theologe
 Hans-Joachim Schwager (1929–2004), deutscher Theologe, Pädagoge und Hochschullehrer
 Hermann Schwager (1901–??), deutscher Politiker (KPD/SPD), MdBB
 Irma Schwager (1920–2015), österreichische Widerstandskämpferin
 Jack D. Schwager (* 1948), US-amerikanischer Techniker, Autor und Unternehmer 
 Johann Moritz Schwager (1738–1804), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Josef Schwager (1931–2016), Schweizer Dirigent und Musiker
 Klaus Schwager (1925–2016), deutscher Kunsthistoriker
 Natalie Schwager (* 1984), österreichische Filmeditorin
 Patricia Schwager (* 1983), Schweizer Radrennfahrerin
 Paul Schwager (1901–1994), Schweizer Bankmanager
 Raymund Schwager (1935–2004), Schweizer Theologe und Jesuit
 Reg Schwager (* 1962), kanadischer Jazzmusiker
 Richard Schwager (1822–1880), österreichischer Maler
 Robert Schwager (* 1961), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Rudolf Schwager, deutscher Tischtennisspieler
 Sebastian Schwager (* 1984), deutscher Radrennfahrer
 Silke Braun-Schwager (* 1969), deutsch-schweizerische Skilangläuferin
 Susanna Schwager (* 1959), Schweizer Schriftstellerin
 Thomas Schwager (* 1964), Schweizer Politiker (Grüne)
 Ute Schwager (* 1971), deutsche Wasserspringerin

Siehe auch:
 Schwäger von Hohenbruck